Виктор Штегеман (; 17 января 1902, Аахен — 2 марта 1948, Грефельфинг) — немецкий классический филолог, коптолог и религиовед; изучал классическую филологию, историю и египтологию в университетах Гейдельберга и Мюнхена; стал известен после серии публикаций по истории религии и астрологии периода поздней античности, а также — работ о коптском языке. Кроме того являлся автором научных публикаций об Аврелии Августине, Дорофее Сидонском и Николае Кузанском.

Биография 
Виктор Штегеман родился 17 января 1902 в Аахене; он изучал классическую филологию, историю и египтологию в университетах Гейдельберга и Мюнхена; среди профессоров, оказавших особое влияние на Штегемана в студенческие годы, был гейдельбергский профессор филологии Франц Болль (1867—1924). Штегеман стал кандидатом наук, защитив в 1925 году диссертацию, посвященную работе Аврелия Августина «О граде Божьем»; три года спустя исправленная и дополненная диссертация вышла в Тюбингене в виде книги, озаглавленной «Augustins Gottesstaat».

После окончания обучения Штегеман начать работать учителем в средней школе; помимо преподавания он также продолжал и свои исследования в области истории религии и древней науки — особое внимание в тот период он уделял древней астрологии. В то же время, постепенно, изучение магических текстов, написанных на коптском языке, приобретало для него всё большее значение. В 1930 году опубликовал работу о книге Нонна Панополитанского «Деяния Диониса», озаглавленную «Астрология и всеобщая история: исследования и интерпретации „Дионисики“» (Astrologie und Universalgeschichte: Studien und Interpretationen zu den Dionysiaka des Nonnos von Panopolis). Уже после прихода к власти в Германии национал-социалистов, в 1937 году, Штегеман стал доктором наук, защитив в Вюрцбургском университете диссертацию, о доктринальной поэме Дорофея Сидонского (I век н. э.), сохранившейся до наших дней в виде коллекции фрагментов (в арабском переводе). Год спустя, в 1938, он получил позицию доцента в университете Вюрцбурга.

После начала Второй мировой войны, в последнем триместре 1940 года, Штегеман перешел в Немецкий университет в Праге (Deutsche Universität Prag или Karl-Ferdinands-Universität), где также стал доцентом; в 1943 году он получил позицию профессора. Помимо курсов латыни для студентов, он также проводил занятия и семинары о коптском языке. После окончания мировой войны Виктор Штегеман был выслан из вновь образованной Чехословакии — он переехал в коммуну Грефельфинг под Мюнхеном. Там он проживал, не имея ни средств к существованию, ни работы. Постепенно, он собрал вокруг себя круг заинтересованных исследователей и студентов, но вскоре группа рассеялась. Штегеман не успел завершить свою последнюю работу: 2 марта 1948 года, в возрасте 46 лет, он скончался, после того как навестил свою жену в санатории.

Работы 
В 1955 году работа Штегемана о Николае Кузанском «Nikolaus von Kues: Die Kalenderverbesserung», впервые опубликованная в 1935 году, была переиздана историком и филологом Бернхардом Бишофом; новое издание появилось уже в XXI веке — в 2006 году.

Список трудов 
 Augustins Gottesstaat. Tübingen 1928 (Heidelberger Abhandlungen zur Philosophie und ihrer Geschichte 15)
 Beiträge zur Geschichte der Astrologie. Heft 1: Der griechische Astrologe Dorotheos von Sidon und der arabische Astrologe Abu-'l-Ḥasan ʿAlī ibn-Abi-'r-Riǧāl. Heidelberg 1935.
 Die Gestalt Christi in den koptischen Zaubertexten. Heidelberg 1934
 Die koptischen Zaubertexte der Sammlung Papyrus Erzherzog Rainer in Wien. Heidelberg 1934
 Astrologie und Universalgeschichte. Studien und Interpretationen zu den Dionysiaka des Nonnos von Panopolis. Leipzig 1930
 Koptische Paläographie. Heidelberg 1936
 Die Fragmente des Dorotheos von Sidon (= Quellen und Studien zur Geschichte und Kultur des Altertums und des Mittelalters. Reihe B: Zusammengefasste Denkmälergruppen. Heft 1). 4 Lieferungen geplant. Heidelberg 1939 (Lfg. 1) und 1943 (Lfg. 2), mehr nicht erschienen (= Habilitationsschrift, Universität Würzburg, 1937)
 Gaius Julius Cäsar: Der gallische Krieg. Verdeutscht und erläutert. Leipzig 1939 (Sammlung Dieterich 26)
 Dorotheos von Sidon und das sogenannte Introductorium des Sahl Ibn Bišr. Prag 1942
 Dorotheos von Sidon: Ein Bericht über die Rekonstruktionsmöglichkeiten seines astrologischen Werkes. In: Rheinisches Museum für Philologie 91, 1942, S. 326—349
 Aus einem mittelalterlichen deutschen astronomisch-astrologischen Lehrbüchlein: Eine Untersuchung über Entstehg, Herkunft u. Nachwirkg e. Kapitels über Planetenkinder. Reichenberg 1944. Nachdruck Hildesheim 1973
 Kleine Schriften zur Sternkunde des Altertums / (Hrsg.) Franz Boll. Leipzig 1950
 Nikolaus von Kues: Die Kalenderverbesserung = De correctione kalendarii. Heidelberg 1955 (совместно с Bernhard Bischoff)

Семья 
По состоянию на 1948 год, состоял в браке.

Примечания

Литература 
 Franz Brunhölzl: Theodor Hopfner (1886—1945), Viktor Stegemann (1902—1948), Albert Rehm (1871—1949). In: Eikasmós. Band 4, 1993, S. 203—216
 Wolf B. Oerter: Der Nachlass Viktor Stegemann in Prag. In: Proceedings of the 24th International Congress of Papyrology, Helsinki, 1-7 August, 2004. Helsinki 2007, S. 827—838 (= Commentationes humanarum litterarum 122)
 Martin Sicherl: Erinnerungen an Prag (1933—1937). In: Eikasmós. Band 4, 1993, S. 85-94
 Martin Sicherl: Die Klassische Philologie an der Prager deutschen Universität 1849—1945. In: Schriften der Sudetendeutschen Akademie der Wissenschaften und Künste. Band 20, 1999, S. 285—337 (gekürzte Fassung in: Eikasmós. Band 14, 2003, S. 393—419)
 Kürschners deutscher Gelehrten-Kalender 1940—1941, 6th ed., Berlin, 1941, p. 840.

Ссылки 
 

Египтологи Германии
Египтологи XX века
Коптологи